Wyniki Grand Prix Danii 2004, piątej eliminacji mistrzostw świata Grand Prix w sezonie 2004.

Były to dziesiąte zawody o Wielką Nagrodę Danii, a drugie rozegrane w Kopenhadze.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Niels Kristian Iversen i Kenneth Bjerre). W nawiasach podano numery stałe.

 (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (16) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (1) Nicki Pedersen (Dania)
 (10) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (6) Tomasz Gollob (Polska)
 (7) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (3) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (11) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (12) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (15) Bjarne Pedersen (Dania)
 (22) Jarosław Hampel (Polska) → (26) Simon Stead (Wielka Brytania)
 (8) Rune Holta (Norwegia)
 (9) Ryan Sullivan (Australia)
 (18) Bohumil Brhel (Czechy)
 (17) Hans Andersen (Dania)
 (20) Aleš Dryml (Czechy)
 (13) Lukáš Dryml (Czechy)
 (14) Mikael Max (Szwecja)
 (19) Kai Laukkanen (Finlandia)
 (21) Jesper B. Jensen (Dania)
 (23) Niels Kristian Iversen (Dania)
 (24) Kenneth Bjerre (Dania)

Wyniki

Opis 
Zawody o Wielką Nagrodę Danii zakończyły się zwycięstwem lidera tegorocznego cyklu GP Australijczyka Jasona Crumpa. Kolejne miejsca zajęli Szwed Andreas Jonsson i Amerykanin Greg Hancock. Czwarte miejsce zajął mistrz świata reprezentant gospodarzy Nicki Pedersen. Z bardzo dobrej strony pokazała się dwójka młodych Duńczyków startujących dzięki dzikim kartom. Niels Kristian Iversen i Kenneth Bjerre zajęli 5 i 6. miejsce będąc krok od Wielkiego Finału. Kolejny raz zawiódł Tony Rickardsson i jego strata do liderującego Crumpa wynosi aż 25 punktów.

Słabo pojechali reprezentanci Polski. Tomasz Gollob był 13, Piotr Protasiewicz 15, a Jarosław Hampel nie startował ze względu na kontuzję.

Klasyfikacja przejściowa 

Dania
2004
2004 w Danii
Sport w Kopenhadze